Flughafen Grand Rapids steht für:
 Grand Rapids Airport, Flughafen von Grand Rapids (Manitoba), Northern Region, Manitoba, Kanada
 Gerald R. Ford International Airport, Grand Rapids, Michigan, USA
 Grand Rapids–Itasca County Airport (IATA-Code), Flughafen von Grand Rapids (Minnesota), Itasca County, Minnesota, USA